Ljamin bezeichnet

Ljamin, Fluss in Russland

Kirill Alexejewitsch Ljamin (* 1986), russischer Eishockeyspieler
Nikita Andrejewitsch Ljamin (* 1985), russischer Volleyball- und Beachvolleyball-Spieler